Das Wort Katastrophentheorie bezeichnet:

 eine historische Erklärung von Fossilienfunden, siehe Kataklysmentheorie
 ein mathematisches Fachgebiet, siehe Katastrophentheorie (Mathematik)
 ein Fachgebiet in der Soziologie, siehe Katastrophensoziologie
 verschiedene Vorstellungen zur Entstehung des Sonnensystems, siehe Katastrophismus